Adil Şükürov – ex calciatore azero
 Mahir Şükürov – calciatore azero
 Nadir Şükürov – ex calciatore azero